Расмус (Rasmus) — мужское имя, а также:
 The Rasmus — финская музыкальная группа.
 The Rasmus — восьмой студийный альбом The Rasmus.